Gordon-Cumming ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cumming-Gordon (1749–1806), britischer Politiker und Unterhausabgeordneter
 Catherine Rose Gordon-Cumming (* 1952), britische Autorin, siehe Katie Fforde
 Constance Gordon-Cumming (1837–1924), schottische Reiseschriftstellerin und Malerin
 Ludovic Seymour Gordon-Cumming (1861–1924), britischer Offizier
 William Gordon-Cumming (1787–1854), britischer Politiker und Unterhausabgeordneter